Miasta w USA:
 Lindley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben

Gminy w USA:
 Lindley (ang. Lindley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Lindley (ang. Lindley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben

W Wielkiej Brytanii:
 Lindley – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Lindley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Lindley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Old Lindley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)

Ludzie:
 Robert Lindley Murray (1892-1970) – tenisista amerykański
 William Lindley (1808-1900) – inżynier brytyjski, projektant m.in. wodociągu w Warszawie
 William Heerlein Lindley (1853-1917) – inżynier brytyjski, syn Williama
 Joseph Lindley (1859-1906) – inżynier brytyjski, syn Williama